Коцебу — немецкая фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 
 Коцебу, Александр Евстафиевич (1815—1889) — русский живописец-баталист.
 Коцебу, Антон Августович фон — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 4020; 26 ноября 1826.
 
 Коцебу, Егор Густавович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9100; 26 ноября 1853.
 Коцебу, Маврикий Евстафьевич (1789—1861) — русский путешественник.
 Коцебу, Отто Евстафьевич (1788—1846) — русский мореплаватель.
 
 Коцебу, Эрнест Карлович (1838—1914) — русский дипломат, тайный советник, камергер.

Топоним 
 Коцебу — государственный гражданский аэропорт, расположенный к югу от центрального делового района города Коцебу (Аляска), США.
 Коцебу — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Коцебу — город на Аляске.
 Коцебу — залив Чукотского моря.
 Коцебу — посёлок железнодорожной платформы в Новокубанском районе Краснодарского края.

См. также 
 Генерал Коцебу (пароход)